Cette page recense les différentes significations (codes, sigles, abréviations) résultant du rapprochement des lettres B et C.

Codes 
 Bc abréviation de because
 BC (pour Bechuanaland, ancien nom), Botswana, selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2,
 BC, Basse-Californie, État du Mexique (norme ISO 3166-2, principales subdivisions d'un pays — voir ISO 3166-2:MX)
 BC, Colombie-Britannique, province du Canada (norme ISO 3166-2, principales subdivisions d'un pays — voir ISO 3166-2:CA)
 BC, Skymark Airlines (code AITA)
 0xBC, symbole pour un quart « ¼ » (norme ISO/CEI 8859-1)
 BC, code d'immatriculation de l'arrondissement allemand de Biberach, dans le  de Bade-Wurtemberg, sur les plaques d'immatriculation allemandes,
 Habilitation électrique de chargé de consignation en basse tension, selon NF C18-510.

Sigles et abréviations 
 BC : bookcrossing, processus d'échange libre et aléatoire de livres
 BC : , équivalent anglo-saxon d'« avant Jésus-Christ »
 BC : le chemin de fer-musée Blonay-Chamby en Suisse romande
 BC : Brigade de Cavalerie
 BC : , équivalent anglo-saxon de rétrocompatibilité ou compatibilité ascendante
 B.C. ou B.c. ou b.c. : basse continue, en musique baroque
 BC désigne parfois la ville de Bois-Colombes.
 BC désigne l’extension du jeu de rôle en ligne World of Warcraft: The Burning Crusade
 BC : but contre, désigne le nombre de buts encaissés (en football, par exemple)
 BC : , une pratique de ski freestyle
 BC : Bach Compendium
 BC : Balance commerciale, différence des importations et des exportations d'un pays
 BC : Boston College, une université américaine

Autres 
 BC, en hexadécimal, représente le nombre 188 en décimal ;
 B.C., un comic américain créé en 1958 ;
 , un jeu vidéo de Peter Molyneux annulé en 2005 ;
 bc (pour bench calculator), commande Unix servant de calculatrice.

Code